Pondok Tengah (V Koto), een plaats in Indonesië
Pondok Tengah (Pegajahan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing